

Localidades
Minor (Alabama)
Fort Minor

Outros
Minor - modalidade de curso sequencial no Brasil.
22589 Minor